A magyar Országgyűlés 2022. április 3-án megválasztott képviselőinek listája frakciótagságuk szerint. A rendszerváltás utáni kilencedik Országgyűlés 2022. május 2-án alakult meg.

Tisztségviselők 
Az Országgyűlés elnöke: Kövér László (Fidesz)

Az Országgyűlés alelnökei:

Hende Csaba (Fidesz)
Dúró Dóra (Mi Hazánk)
Jakab István (Fidesz)
Latorcai János (KDNP)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Oláh Lajos (DK)

Az Országgyűlés háznagya: Mátrai Márta (Fidesz)

Az Országgyűlés jegyzői:

Aradszki András (KDNP)
Bakos Bernadett (LMP)
Berki Sándor (Párbeszéd) – 2022. május 17-től
Dócs Dávid (Mi Hazánk)
Földi László (KDNP)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Hiszékeny Dezső (MSZP)
Mihálffy Béla (KDNP) – 2022. június 14-től

Móring József Attila (KDNP) – 2022. június 14-ig
Szabó Sándor (MSZP)
Szűcs Lajos (Fidesz)
Tiba István (Fidesz)
Vadai Ágnes (DK) – 2022. július 19-től
Vinnai Győző (Fidesz)
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik)

Frakcióvezetők 

 Fidesz: Kocsis Máté
 KDNP: Simicskó István
 DK: Gyurcsány Ferenc 
 Momentum: Fekete-Győr András (2022. július 19-ig), Gelencsér Ferenc (2022. július 19-től)
 Jobbik: Jakab Péter (2022. július 15-ig), Lukács László György (2022. július 15-től)
 MSZP: Tóth Bertalan
 Párbeszéd: Tordai Bence (2022. szeptember 26-ig), Szabó Timea (2022. szeptember 26-tól) 
 LMP: Ungár Péter
 Mi Hazánk: Toroczkai László

Képviselők

Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselők

Országos listáról mandátumot szerzett képviselők 

Megjegyzések

Volt országgyűlési képviselők

Nemzetiségi szószólók 
(Nem rendelkeznek szavazati joggal.)

Jegyzetek

Források 
Országgyűlési képviselők választása 2022; valasztas.hu

Orszaggyu~lesi kepviselo~k 2022
2022–2026